

Personnalités
 Jean Le Veneur (1473-1543), prélat français.
 Ambroise Le Veneur de Tillières (ca 1450 - † 1536), prélat français.
 Gabriel Le Veneur de Tillières (ca 1517- 1574), prélat français.
 Alexis Le Veneur de Tillières (1746-1833), général de la Révolution et du Premier Empire et homme politique français,  descendant de la Famille Le Veneur de Tillières.
 Jean-Marie Le Veneur de La Roche (1756-1816), chef chouan français.

Toponymes
Île Le Veneur, île située sur le cours intermédiaire de la rivière Eastmain, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, dans au Québec, au Canada.